Лашманов — фамилия; имеет женскую форму Лашманова.
 Лашманов, Алексей Леонидович (род. 1964) — российский легкоатлет и тренер по лёгкой атлетике (спорт слепых).
 Лашманов, Пётр Ильич (1905—1942) — марийский советский поэт, прозаик, переводчик, этнограф, краевед, педагог.
 Лашманов, Сергей Владимирович (род. 1978) — российский певец, участник вокального шоу «Rеспублика».

Лашманова 
 Лашманова, Елена Анатольевна (род. 1992) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в спортивной ходьбе.